Lubenizze (Lubenice) – località e sito UNESCO su Cherso
 Lubenice – traghetto
 Luběnice – comune della Repubblica Ceca